

Населені пункти та їхні частини
 Сьрудка — село в гміні Ґетшвалд Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сьрудка — село в гміні Хжипсько-Вельке Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Сьрудка — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Сьрудка — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Сьрудка — лісова осада в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства

Примітки